Діанне Фромгольтц і Гелен Гурлей були чинними чемпіонками.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 

Жінки, парний розряд